
Улица А́йзприежу ( — «за соснами») — улица в Видземском предместье города Риги, в историческом районе Тейка. Состоит из двух участков, начинающихся от улицы Дзербенес и сходящихся под углом 30°. Противоположный конец улицы находится у перекрёстка с улицей Баяру. С другими улицами не пересекается.

Согласно официальным данным, длина улицы составляет . На всём протяжении асфальтирована, разрешено движение в обоих направлениях. Общественный транспорт по улице не курсирует.

Застроена частными домами.

История 
Улица Айзприежу проложена в первой половине 1950-х годов; впервые упоминается в 1954 году под своим нынешним названием, происходящим от близости улицы к Бикерниекскому лесу. Переименований улицы не было.

Примечания 

Улицы Тейки